Andrew Marshall est le nom de :

 Andrew Marshall (1921-2019), américain, créateur du Office of Net Assessment ;
 Andrew Marshall (scénariste) (né en 1954), scénariste anglais ;
Andrew Marshall (golfeur) (né en 1973), golfeur anglais ;
Andrew Marshall (football) (né en 1984), footballer américain ;
Andrew Marshall (journaliste), journaliste anglais ;
Andrew Marshall (journaliste) (né en 1967), journaliste écossais spécialisé dans l'Asie ;
Andrew MacGregor Marshall (né en 1971), journaliste écossais ;